Desa Genteng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Genteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 108,33), 
 Desa Genteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,74, long 108,19), 
 Desa Genteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,85, long 107,77), 
 Desa Genteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,65, long 106,82), 
 Desa Genteng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar